Alexandre Picard (05 juillet 1985-), joueur de hockey sur glace canadien ayant évolué avec 6 équipes dans la LNH;
 Alexandre Picard (09 octobre 1985-), joueur de hockey sur glace canadien ayant évolué avec les Blue Jackets de Columbus dans la LNH.